Yidu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yidu Shi, härad, Hubei, 
 Qingzhou Shi, härad, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar